

Cinema
 Le iene (Reservoir Dogs) – film del 1992 diretto da Quentin Tarantino
 Iene (Hyènes) – film del 1992 diretto da Djibril Diop Mambéty

Letteratura
 Le iene (Hyenas 2011) – racconto dello scrittore Joe R. Lansdale

Televisione
 Le Iene – programma televisivo italiano